Z1 Televizija
 Z1 (računalo)